DR Byen – quartier generale della Danmarks Radio, ente radio-televisivo statale danese, a Copenaghen
DR Byen – stazione della metropolitana di Copenaghen